Marc Roca Barceló, spanyol vízilabdázó
 Marc Roca, spanyol labdarúgó